Ово је списак потврђених најстаријих живих људи.

Према Гинисовој книзи рекорда, тренутно најстарија жива особа на свету је Марија Брањас из Шпаније, а најстарији живи мушкарац на свету је Хуан Висенте Перез из Венецуеле.

Пет најстаријих живих људи на свету

Пет најстаријих живих мушкараца на свету

Извори
GRG World Supercentenarian Rankings List Gerontology Research Group (GRG)
Списак најстаријих живих мушкараца Gerontology Wiki
Списак најстаријих живих људи Gerontology Wiki

Суперстогодишњаци
Биолошко старење
Најстарији живи људи